Мозгово може бити:

 Мозгово (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Србија
 Мозгово (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Србија